Galloper steht für:
 Hyundai Galloper, Automodell der Marke Hyundai
 Galloper, Offshore-Windpark in der Nordsee, siehe Offshore-Windpark Greater Gabbard #Erweiterung um Galloper